Karl von Orff (1817-1895), militaire prussien puis allemand ;
 Karl Maximilian von Orff (1828-1905), militaire bavarois puis allemand ;
 Carl Orff (1895-1982), compositeur allemand ;
 Liselotte Orff (1930-2012).